Невинсон — фамилия. Известные носители:
 Невинсон, Джордж
 Невинсон, Кристофер